Alice Neville, baronesa FitzHugh (c. 1430 – después del 22 de noviembre de 1503) era la mujer de Henry FitzHugh, V barón FitzHugh. Es conocida por ser la bisabuela de la reina Catalina Parr y sus hermanos, Anne y William, así como por ser hermana de Warwick el Hacedor de Reyes. La familia Neville era una de las más viejas y poderosas del norte del país. Destacaba por el servicio militar y una gran ambición a costa de la corona. Esta ambición fue demostrada por su hermano, el conde de Warwick.

Familia 

Lady Alice fue la tercera hija de Richard y Alice Neville, V condes de Salisbury. Su padre descendía de Eduardo III a través de la descendencia de legitimada de Juan de Gante y  Catalina de Roët-Swynford. Su madre era la única hija y heredera de Thomas Montagu, IV conde de Salisbury, y  su primera esposa, Eleanor Holland. Lady Alice era la hermana  de Richard Neville, XVI Conde de Warwick iure uxoris, el par más rico e influyente de su generación, y  uno de los protagonistas principales en las Guerras de las Rosas. Su tía, Cecilia Neville, duquesa de York, fue madre de los reyes Eduarda IV y Ricardo III, y por tanto otra figura clave en las guerras civiles dinásticas que dominaron la última mitad del siglo XV en Inglaterra.

Los otros hermanos de Alicia incluían a Joan Neville, condesa de Arundel; Cecily Neville, duquesa de Warwick; John Neville, I marqués de Montagu; George Neville, arzobispo de York y Lord Canciller; Eleanor Neville, baronesa Hastings; Sir Thomas Neville (1443–1460); y Margaret Neville, condesa de Oxford.

Las sobrinas de Fitzhugh, hijas del Hacedor de Reyes, eran Isabel Neville, esposa de Jorge, duque de Clarence, hermano de Eduardo IV, y  Ana Neville. Ana era princesa de Gales como consorte de Eduardo de Westminster, príncipe de Gales, e hijo de Enrique VI y Margarita de Anjou. Pese a la muerte prematura del príncipe de Gales a los 17 años, Ana consiguió ser reina consorte de Inglaterra por su segundo matrimonio con Ricardo, duque de Gloucester, futuro Ricardo III.

Dama de compañía 
Lady Alice, quién era cercana a su sobrina Ana, apoyó al duque de Gloucester como Lord Protector del Reino, e influyó a sus parientes para que hicieran lo mismo. Cuándo Gloucester ascendió al trono como Ricardo III en 1483, Lady Alice y su hija, Elizabeth, fueron nombradas damas de compañía de la reina Ana. Ambas recibieron presentes del rey, incluyendo la tela más magnífica disponible de hacer vestidos. En la coronación de 1483, Alice y Elizabeth  figuraron entre las siete damas que tuvieron el honor de montar detrás de la reina.

La posición de dama de compañía  de las reinas de Inglaterra derivó en un tradición familir que llegó a su bisnieta, Anne Parr quién sirvió a las seis esposas de Enrique VIII.

Lady Fitzhugh tenía el mismo temperamento que su hermano, el conde de Warwick. A pesar de que su marido, Henry, Lord FitzHugh, suele recibir el crédito de instigar la rebelión de 1470 en el norte, la cual facilitó el ascenso de Eduardo IV, esta estrategia parece más propia de su esposa, la temperamental Lady Alice.

Después de la muerte de su marido en 1483, Lady Fitzhugh y sus hijos, Roger, Edward, Thomas, y Elizabeth, se unieron a la cofradía del Corpus Christi en York.

Matrimonio y descendencia 
Lady Alice se casó con Henry, Lord FitzHugh de Castillo de Ravensworth, cerca de Richmond (1429–1472), cabeza de una familia local importante entre Tees y Swale. Lord y Lady FitzHugh tuvieron cinco hijos y seis hijas:

 Sir Richard, VI barón FitzHugh, casado con  Elizabeth  Burgh, hija de Thomas Burgh de Gainsborough. Su hijo, George, heredó la baronía FitzHugh, pero después de su muerte en 1513. la baronía cayó en desuso por la disputa entre su tía Alice y su sobrino Thomas Parr, hijo de su otra tía, Elizabeth. El título sigue en desuso hasta hoy.
George FitzHugh, decano de Lincoln entre 1483 y 1505
 Alice FitzHugh, esposa de Sir John Fiennes, hijo de Sir Richard Fiennes y Joan Dacre, VII Baronesa Dacre.
 Elizabeth FitzHugh, casada con William Parr, I barón Parr de Kendal y Lord Nicholas Vaux. Elizabeth y su primer esposo fueron abuelos de la reina Catalina Parr, Anne, condesa de Pembroke, y William, marqués de Northampton.
 Anne, mujer de Francis Lovell, I vizconde Lovell.
 Margery, casada con Sir Marmaduke Constable.
 Joan, monja.
 Edward FitzHugh, muerto sin descendencia.
 Thomas FitzHugh, muerto sin descendencia.
 John FitzHugh, muerto sin descendencia.
 Eleanor FitzHugh

Ancestros

Referencias 

Inglesas del siglo XVI
Ingleses del siglo XVI
Ingleses del siglo XV
Familia Neville
Damas de compañía de Inglaterra